Rathaus – stacja metra w Hamburgu
 Rathaus – stacja metra w Wiedniu